Barice je lahko:
 Barice, Bosna in Hercegovina
 Barice, Srbija
 Barice, Črna gora